Stora muren kan syfta på:
Kinesiska muren
Stora muren (astronomi)

Se även
Muren
Stora gröna muren
Stora muren Herkules - Norra kronan